Уилли Митчелл (; 23 апреля 1977, Порт-Макнилл, Британская Колумбия, Канада) — профессиональный канадский хоккеист.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» (2012, 2014). Чемпион мира в составе сборной Канады (2004).

Статистика 
 
                                          --- Regular Season ---   ----- Playoffs -----
 SEASON           TEAM           League    GP   G   A  Pts  PIM    GP   G   A  Pts  PIM
----------------------------------------------------------------------------------------
1995–1996   Melfort Mustangs      SJHL     19   2   6    8    0    14   0   2    2   12
1996–1997   Melfort Mustangs      SJHL     64  14  42   56  227     4   0   1    1   23
1997–1998   Clarkson University   ECAC     34   9  17   26  105    --  --  --   --   --
1998–1999   Clarkson University   ECAC     34  10  19   29   40    --  --  --   --   --
1998–1999   Albany River Rats     AHL       6   1   3    4   29    --  --  --   --   --
1999–2000   Albany River Rats     AHL      63   5  14   19   71     5   1   2    3    4
1999–2000   New Jersey Devils     NHL       2   0   0    0    0    --  --  --   --   --
2000–2001   Albany River Rats     AHL      41   3  13   16   94    --  --  --   --   --
2000–2001   New Jersey Devils     NHL      16   0   2    2   29    --  --  --   --   --
2000–2001   Minnesota Wild        NHL      17   1   7    8   11    --  --  --   --   --
2001–2002   Minnesota Wild        NHL      68   3  10   13   68    --  --  --   --   --
2002–2003   Minnesota Wild        NHL      69   2  12   14   84    18   1   3    4   14
2003–2004   Minnesota Wild        NHL      70   1  13   14   83    --  --  --   --   --
2005–2006   Minnesota Wild        NHL      64   2   6    8   87    --  --  --   --   --
2005–2006   Dallas Stars          NHL      16   0   2    2   26     5   0   0    0    2
2006–2007   Vancouver Canucks     NHL      62   1  10   11   45    12   0   1    1   12
2007–2008   Vancouver Canucks     NHL      72   2  10   12   81    --  --  --   --   --
2008–2009   Vancouver Canucks     NHL      82   3  20   23   59    10   0   2    2   22
2009-2010  Vancouver Canucks           NHL    48    4    8   12   48  --  --  --  --  --
2010-2011  Los Angeles Kings           NHL    57    5    5   10   21   6   1   1   2   4
2011-2012  Los Angeles Kings           NHL    76    5   19   24   44  20   1   2   3  16
2013-2014  Los Angeles Kings           NHL    76    1   11   12   58  18   1   3   4  20
2014-2015  Florida Panthers            NHL    49    2    3    5   17
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        844   32  138  170  761  89   4  12  16  90

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Выпускники Университета Кларксона